Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Patterson :
 l', un destroyer de classe Paulding lancé en 1910 et vendu en 1934 ;
 l', un destroyer de classe Bagley lancé en 1937 et vendu en 1947 ;
 l', une frégate de classe Knox lancée en 1969 et retirée du service en 1991 ; 

Patterson